Стейнметц — фамилия:

 Стейнметц, Карл Фридрих — прусский генерал, Георгиевский кавалер.
 Стейнметц, Пьер — французский политик.
 Стейнметц, Ричард — американский актёр.